Chalwa ist
die polnische Bezeichnung für Halva, eine Süßspeise
eine Bezeichnung für verschiedene religiöse Konzepte in muslimischen Kulturen; siehe Chalwa (Religion)